Unter dem Namen Union Progressiste agieren oder agierten verschiedene Parteien in französischsprachigen Ländern:

 Union Progressiste, ursprünglicher Name der Union Progressiste pour le Renouveau, Benin
 Union Progressiste, Partei im französischen Kanton Guichen, siehe Kanton Guichen#Politik
 Union Progressiste Mélanésienne, eine der fünf Fusionsparteien der Kanakischen und sozialistische Front der nationalen Befreiung
 Union Progressiste Nigérienne, ehemalige Partei im damaligen französischen Überseegebiet Niger
 Union Progressiste Sénégalaise, vorheriger Name der Parti Socialiste (Senegal)